

Prénom 

 Josserand, archevêque de Lyon (1107-1118)
 Josserand Ier de Brancion
 Josserand II Gros de Brancion
 Josserand III Gros de Brancion

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique :
 Arnaud Josserand (né en 1963), joueur et entraîneur de volley-ball
 Jacques Laurent Josserand (1799-1854), homme politique français, député de l'Ain ;
 Louis Josserand (1868-1941), juriste français.
 Marcel Josserand (1900-1992), mycologue français